Ел Кумарито има више значења:

 Ел Кумарито (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумарито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумарито, Ла Вирхен (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику